James Hall is de naam van de volgende personen:

 James Hall (ontdekkingsreiziger) (–1612), een Engelse ontdekkingsreiziger
 Sir James Hall (petroloog) (1761–1832), een Schotse politicus, geoloog en geofysicus
 James Hall (paleontoloog) (1811–1898), een Amerikaanse geoloog en paleontoloog
 James Norman Hall (1887–1951), een Amerikaanse auteur van onder andere Mutiny on the Bounty
 James Hall (acteur) (1900–1940), een Amerikaanse acteur
 James W. Hall (1947), een Amerikaanse thrillerauteur
 James Hall (zanger) (1968), een Amerikaanse rockzanger
 James Hall (footballspeler) (1977), een Amerikaanse footballspeler
 James Hall (cricket) (1988), een Ierse cricketspeler
 James Hall (1989), een Schotse voetballer
 James Hall (turner), een Engelse turner
 James Hall (schutter), Amerikaans sportschutter